L'Arbre de neige, parfois l'Arbre à neige, également Arbre des neiges chez les pépiniéristes, est un nom vernaculaire ambigu, qui désigne, selon les sources, une seule ou deux des espèces d'arbres du genre Chionanthus de la famille des Oleaceae : 
 Chionanthus virginicus, également Arbre à franges ;
 Chionanthus retusus, également Arbre à franges de Chine.

Homonymie